Charles Cotesworth Pinckney ist der Name folgender Personen:

* Charles Cotesworth Pinckney (Politiker, 1746) (1746–1825), US-amerikanischer Jurist, Oberst und Politiker (South Carolina)
 Charles Cotesworth Pinckney (Politiker, 1789) (1789–1865), US-amerikanischer Politiker, Vizegouverneur von South Carolina